Сан-Манго ()

 Сан-Манго-П'ємонте — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно
 Сан-Манго-д'Акуїно — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Катандзаро
 Сан-Манго-суль-Калоре — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно

Див. також 

 Манго (значення)